Убийство российских журналистов в ЦАР — произошедшее 30 июля 2018 года вблизи города Сибю в Центральноафриканской Республике убийство российских граждан — журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко.

Убийство 
Военный журналист Орхан Джемаль, режиссёр Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко собирались снимать фильм о деятельности в ЦАР «Группы Вагнера» и о золотых приисках, которые может начать разрабатывать компания, связанная с Евгением Пригожиным.

28 июля 2018 года они прибыли в столицу ЦАР Банги. 29 июля съёмочная группа направилась в поместье Беренго, в 60 км к западу от столицы, где расположен военно-учебный центр, в котором специалисты из России обучают военнослужащих правительственной армии ЦАР. В этот центр журналистов не пустили, потребовав аккредитацию местного министерства обороны.

Затем журналисты связались с неким «фиксером» (консультантом) по имени «Мартин», (якобы сотрудника ООН, его контакты предоставил военный корреспондент ФАН связанный с Евгением Пригожиным — Кирилл Романовский). 

Далее «Мартин» предложил им поехать в город Бамбари, пообещав помочь организовать съёмку в районе золотых приисков Ндассима, и порекомендовал россиянам водителя.

Около полудня 30 июля журналисты выехали на автомобиле с этим водителем из Банги в Бамбари. Около шести часов вечера они добрались до городка Сибю, где автомобиль со съёмочной группой остановили на блокпосту. На следующий день россияне были обнаружены убитыми в 23 километрах от Сибю. Водитель остался жив.

Позже из расследования центра «Досье» следует, что «Мартина» не существовало вовсе, он был выдуман координаторами, а в Бамбари, где по заверению Романовского, находился «Мартин», его никогда не было. Журналисты ни разу не разговаривали с Мартином по телефону, так как Романовский просил журналистов общаться посредством текстовых сообщений, утверждая, что в месте, где находится «Мартин плохая связь, однако данные мобильного оператора свидетельствуют о том, что телефон «Мартина» не покидал пределов Банги, а там нет ощутимых проблем со связью.

Следствие 
Расследованием убийства занялись правоохранительные органы как ЦАР, так и России. 11 января 2019 года официальный представитель Следственного комитета (СКР) РФ выступил с заявлением, в котором говорится, что гибель Александра Расторгуева и его коллег-журналистов случилась по причине неправильной организации командировки «Центром управления расследованиями» (ЦУР). Кроме того, СКР заявил, что публикации интернет-проекта ЦУР по теме гибели российских журналистов «преследуют цель оправдать собственные просчеты при подготовке опасной поездки».

Газета «Московский комсомолец» опубликовала сообщение российского посольства в ЦАР, в котором утверждается, что водитель Бьенвеню Дувокама отвечал на вопросы российского дипломата спутанно и невнятно. Тем не менее, показания водителя без каких-либо оговорок цитировались в официальном сообщении Следственного комитета России о расследовании убийства.

Близкие убитых журналистов просили допросить советника по безопасности президента ЦАР Валерия Захарова и гражданского инструктора в ЦАР Александра Сотова, потому что они могут быть причастны к преступлению. В этом им отказали.

В октябре 2019 года расследование убийства обсуждалось президентом РФ Владимиром Путиным и президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой на саммите «Россия — Африка».

В январе 2020 года мотивом убийства российских журналистов в ЦАР Следственный комитет РФ назвал ограбление.

В феврале 2021 года близкие убитых журналистов обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, президенту РФ Владимиру Путину и президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадере с заявлением, в котором писали о возможной причастности «бывших и действующих силовиков, имеющих гражданство России и Центральноафриканской Республики» и лиц из окружения Евгения Пригожина к убийству и просили ускорить расследование.

В апреле 2022 года МИД России заявил о сложности расследования, прокомментировав: «они не вставали на консульский учёт, никто не знал, зачем они там находятся».

Журналистские расследования и версии 
По данным телеканала «Дождь», к гибели Орхана Джемаля может быть причастна ЧВК «Патриот».

В «Новой газете» в январе 2019 года были опубликованы материалы расследования, проведенного Центром «Досье» Михаила Ходорковского, согласно которым, местный водитель российских журналистов Бьенвеню Дувокама был связан с бывшим сотрудником жандармерии ЦАР Эммануэлем Котофио, который, в свою очередь, был связан с находившимся в это время в ЦАР гражданином России Александром Сотовым, имевшим отношение к «группе Вагнера»; 30 июля 2019 Центр «Досье» опубликовал итоговый доклад о результатах собственного расследования.

В 2019 году контролируемым Евгением Пригожиным Федеральным агентством новостей был опубликован документальный фильм «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР», в котором авторы расследования высказали предположение, что к убийству могла быть причастна французская разведка, а также Михаил Ходорковский.

В январе 2022 года новый посол РФ в ЦАР Александр Бикантов рассказал о новой версии убийства российских журналистов в ЦАР: по его словам, по предварительным данным, журналисты были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования 3R.

Примечания 

Нераскрытые убийства
Массовые убийства в ЦАР
2018 год в Центральноафриканской Республике
Убийства, совершённые в 2018 году
События 30 июля
Журналисты, убитые в Центральноафриканской Республике
Июль 2018 года
Убийства журналистов
Группа Вагнера